Dzhemal Noevitch Kherhadze () (né le  à Koutaïssi en URSS) est un joueur et entraîneur de football géorgien.

Il est surtout connu pour avoir fini meilleur buteur du championnat d'URSS lors de la saison 1969 avec seize buts (à égalité avec les joueurs Nikolaï Osyanin et Vladimir Proskourine).

Biographie

Statistiques

Liens externes 
 

Naissance à Koutaïssi
Naissance en RSS de Géorgie
Naissance en février 1945
Footballeur soviétique
Footballeur géorgien
Entraîneur géorgien de football
Joueur du Torpedo Koutaïssi